Комунізм — суспільно-економічна формація, що ґрунтується на суспільній власності на засоби виробництва
 Воєнний комунізм — економічна політика більшовиків в роки Громадянської війни 1918–1921 років